Uniwersytet Bundeswehry w Monachium
 Uniwersytet Helmuta Schmidta – Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu